Blackfire bezeichnet:
 eine Punkband aus Flagstaff, Arizona, siehe Blackfire (Band)
 einen deutschen Musiker, siehe Frank Blackfire
 ein Analyse-Tool für PHP-Applikationen, siehe Blackfire (Software)